Eine Katzenleiter bezeichnet

 eine Auf- bzw. Abstiegshilfe für Haustiere, insbes. für Hauskatzen, vgl. Katzentreppe
 einen Steig im Karwendel
 einen Steig von Mühlbach nach Meransen